KX peut faire référence à :
 Cayman Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,

Voir aussi 
 
 Peintre KX, un peintre sur vase de la Grèce antique (de -585 à -570 av. J.C.).

Code